tsj – codice ISO 639-3 della lingua tshangla
 TSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tsushima, prefettura di Nagasaki (Giappone)